Toliman (α Centauri) – gwiazda w gwiazdozbiorze Centaura
 Tolimán – wulkan w Gwatemali